Geografia:
 Hanna (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Hanna (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 Hanna City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Hannah (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Biografies:
 Clevin Hannah (1987, Rochester, Nova York), jugador de bàsquet de nacionalitat nord-americana 
 Hanna Reitsch (Hirschberg, 1912 - Frankfurt del Main, 1979), aviadora alemanya
 William Hanna (Melrose, Nou Mèxic, 1910 - Los Angeles, Califòrnia, 2001), dibuixant, director i productor de cinema animat estatunidenc
 Cinema:
 Hanna K, pel·lícula franco-israeliana de Costa-Gavras estrenada el 1983
 Hanna (pel·lícula), pel·lícula de 2011 dirigida per Joe Wright
 Hannah (pel·lícula), pel·lícula de 2017 dirigida per Andrea Pallaoro
 Miscel·lània:
 Hanna-Barbera, estudi d'animació creat per William Hanna i Joseph Barbera
 Huracà Hanna (2008), cicló tropical de la temporada d'huracans de l'Atlàntic del 2008
 Pardes Hanna-Karkur, consell local del districte de Haifa d'Israel
 Hannah Montana, sèrie de televisió de Disney Channel